

Aziende 
 Companhia Vale do Rio Doce – gruppo minerario brasiliano

Geografia 
 Brasile
 Alto Rio Doce – comune nello Stato del Minas Gerais
 Aparecida do Rio Doce –  comune nello Stato del Goiás
 Rio Doce – fiume brasiliano
 Rio Doce – comune nello Stato del Minas Gerais
 Vale do Rio Doce – mesoregione del Minas Gerais